Ра́нке ()— немецкая фамилия. Известные носители:
 Ранке, Генрих (1830—1909) — немецкий антрополог и педиатр
 Ранке, Герман (1878—1953) — немецкий египтолог, преподаватель Гейдельбергского университета
 Ранке, Иоганн (1836—1916) — немецкий физиолог и антрополог, профессор по кафедре антропологии в Мюнхенском университете.
 
 Ранке, Отто (1880—1917) — немецкий психиатр
 Ранке, Фридрих (1882—1950) — немецкий филолог